Amanda Doman (1977-), joueuse de softball australienne ;
 John Doman (1945-), acteur américain.
Patronyme anglais